Пангборн () — община расположенная на берегу Темзы в английском графстве Беркшир. Представляет собой большую деревню, в которой, помимо частного жилфонда, расположены магазины, школы, железнодорожная станция  и приходской зал. За пределами этого  находится частный Пангборнский колледж.

История 

Название «Пангборн» фигурирует в летописях с 844 года как древнеанглийское слово «Pegingaburnan» (дательный падеж), что означает «поток народа [людей именуемых] „Pgaga“». Впоследствии это название было сокращено до  (название местной реки).

В ранненормандский период манор был передан аббатству Рединг, а усадьба — также называемая Бер-корт () — стала летней резиденцией аббата. Последний аббат, , был арестован там в 1539 году и впоследствии казнен в Рединге. Позже усадьба была выкуплена сэром Джоном Дэвисом, математиком елизаветинской эпохи и соратником графа Эссекса по заговору против королевы Елизаветы I. Его памятник находится в  Святого Иакова Алфеева. На территории церкви территории церкви также находится военный мемориал Пангборна, который был разработан скульптором Верой Уоддингтон.

Другие памятники и мемориальные доски расположенные в церкви в основном принадлежат семье Бридон. Джон Бридон-старший купил поместье в 1671 году. Он был  и братом губернатора Новой Шотландии, чей сын позже унаследовал поместье Джона. Впоследствии в этой семье родилось несколько будущих верховных шерифов и членов парламента от Беркшира, а также врачей и настоятелей прихода.

Кеннет Грэм, автор книги «Ветер в ивах», перед смертью уединился в церковном коттедже Пангборна. Он умер там в 1932 году. Согласно нескольким версиям, знаменитые иллюстрации Эрнеста Шепарда к его книге были вдохновлены тамошним пейзажем на берегу Темзы.

В марте 2000 года королевой Елизаветой II была открыта Мемориальная часовня Фолклендских островов (), расположенная в Пангборнском колледже. Она была построена в память о жертвах Фолклендской войны 1982 года, а также о мужестве тех, кто служил вместе с ними и защищал суверенитет Фолклендских островов. Королева вновь посетила мемориальную часовню в 2007 году, чтобы отметить 25-ю годовщину Фолклендской войны.

К северо-западу от деревни находятся природные зоны  и National Trust, являющиеся частью загородного поместья .

География 
Пангборн расположен на  в 6 милях (10 км) к западу от Рединга (ближайшего города) и в 22 милях (35 км) к юго-востоку от Оксфорда на — реке Темзе, а также на другом берегу от небольшого развитого кластера оксфордширской деревни . Обе деревни соединены между собой  и проходимой плотиной , хотя последняя не предназначена для общественного пользования.

Железнодорожная станция Пангборн является второстепенной остановкой на т. н. . От неё можно добраться до Оксфорда, через станцию , и лондонского вокзала Паддингтон — через Рединг. По центру деревни Пангборн протекает река Панг, которая впадает в Темзу между замком Уитчерч и мостом Уитчерч. Считается, что водяные полёвки, проживающие на этой реке, вдохновили писателя Кеннета Грэма на создание персонажа «Рэтти» из его книги «Ветер в ивах». Бо́льшая часть застроенной территории находится чуть выше нынешней поймы реки Темзы. По обе стороны от Пангборна находятся обширные сенокосные луга. Во время наводнения 2014 года в Пангборне было затоплено около 15 объектов недвижимости.

Экономика 
В Пангборне расположены магазины, начальные школы, железнодорожная станция большой западной линии и приходской зал. Пангборн стал центром продаж новых и подержанных спортивных автомобилей, с дилерскими центрами — Lamborghini Pangbourne и Aston Martin Reading, а также Bentley Berkshire в составе . За пределами этого  находится частный Пангборнский колледж

Демография

District Silver Band 

История Пангборнского оркестра началась в 1893 году, когда в сарае за водяной мельницей начали репетировать дудочники и барабанщики, однако после начала Первой мировой война, оркестр распался, переформировавшись в 1919 году. После этого он давал регулярные концерты вплоть до начала Второй мировой войны, когда многие музыканты были призваны на службу в Вооружённые силы Великобритании. После этого оркестр распался вновь, а инструменты хранились на складах.

В 1962 году местный учитель Генри Фуллер основал деревенскую духовую группу. Она была собрана из местных музыкантов, которые играли на инструментах извлечённых из хранилища, и представляла собой полноценный духовой оркестр просуществовавший на протяжении многих лет. В 2009 году в Пангборне был сформирован оркестр под названием Pangbourne All-Comers' Band (собранный из взрослых и детей), в котором играют на духовых и ударных инструментах.

Примечания

Ссылки 
 Pangbourne village website 
 Royal Berkshire History: Pangbourne 

Населённые пункты Англии
Общины Англии